Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Нао Хібіно і Алісія Росольська виграли титул, у фіналі перемігши пару Даліла Якупович і Надія Кіченок з рахунком 6–2, 7–6(7–4).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Monterrey Open, парний розряд
2017